Slaget vid Møn kan syfta på flera sjöslag som utkämpats mellan Danmark och Sverige:
slaget vid Møn (1657)
slaget vid Møn (1677)